Aberia može označavati:
 Aberia (Plantae), nekadašnji biljni rod iz porodice Salicaceae
 Aberia (Animalia) fosilni rod Brachiopoda koji je živio u ordoviciju